Horvátország
Glavani falu Barban községben, Isztria megyében
Glavani falu Kostrena községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében